Kazus
 Casus belli
 Casus foederis
 Casus mixtus